Паршататар (Paršatatar) — царь Митанни (2-я половина XV века до н. э.). Известен тем, что он был отцом следующего царя Шауштатара. Возможно, это один и тот же человек, что и Парраттарна.

Литература 
 
 

Цари Митанни
Правители Азии XV века до н. э.